Heiningen (Nedersaksen), gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen.
 Heiningen (Württemberg), plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
 oude naam van Ingen, dorp in de Nederlandse gemeente Buren, provincie Gelderland.

Zie ook 
 Heijningen (doorverwijspagina)